Австралія — материк, що знаходиться в Південній півкулі Землі.
Австралія — держава в Південній півкулі Землі на материку Австралія, острові Тасманія та кількох дрібних островах.

Австралія — художній фільм